Saint-Sylvain est un toponyme qui peut désigner :
 Saint-Sylvain (Calvados), commune française du Calvados ;
 Saint-Sylvain (Corrèze), commune française de la Corrèze ;
 Saint-Sylvain (Seine-Maritime), commune française de la Seine-Maritime.

Voir aussi 
 Saint-Sylvain-d'Anjou, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire, devenue le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Verrières-en-Anjou

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France